The Garden of Allah – romanzo del 1904 di Robert Smythe Hichens

 The Garden of Allah – compagnia di effetti speciali

Cinema 
The Garden of Allah – film muto statunitense del 1916 diretto da Colin Campbell
Il giardino di Allah (The Garden of Allah) – film muto statunitense del 1927 diretto da Rex Ingram
Il giardino di Allah (The Garden of Allah) – film statunitense del 1936 diretto da Richard Boleslawski